pajęczyna – struktura przestrzenna wytwarzana z nici przędnej przez pająki,
 Pajęczyna – sztuka teatralna angielskiej powieściopisarki, Agathy Christie
 Pajęczyna – powieść Charlesa Osborne’a, napisana na podstawie sztuki Agathy Christie
 Pajęczyna – powieść polskiego pisarza, Ryszarda Jegorowa
Pajęczyna – polski serial kryminalny z 2021 roku w reżyserii Łukasza Jaworskiego

Zobacz też